

Toponyme 
 L’île des Morts est une île de la rade de Brest.

Titre d'œuvres 
 L’Île des morts () est une série de tableaux d’Arnold Böcklin (1880-1886). Elle a notamment inspiré :
 L’Île des morts (), poème symphonique de Sergueï Rachmaninov (1909) ;
 L’Île des morts (), l'un des Quatre poèmes symphoniques de Max Reger (1913) ;
 L’Île des morts (), film américain de Mark Robson (1945) ;
 L’Île des morts (), roman américain de Roger Zelazny (1969) ;
 L’Île des morts, série de bande dessinée française de Thomas Mosdi et Guillaume Sorel (1991-1996).
 L’Île des morts () est un roman britannique de P. D. James (1982).

Morts